Pissa ist der Name folgender Flüsse:

 Pissa (Angrapa), Nebenfluss der Angrapa in Russland 
 Pisa (Fluss) (deutsch Pissek, seltener auch Pissa), Nebenfluss des Narew in Masuren, Polen
 Pisa Północna (deutsch Pissa), Nebenfluss der Łyna (Fluss) in Masuren, Polen

Siehe auch:
 Pisa (Begriffsklärung)